Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 6 (также известен под названием Warsaw Classic 2011) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 29 сентября по 2 октября 2011 года в Варшаве, Польша. Победителем стал Нил Робертсон, обыгравший в финале Рики Уолдена со счётом 4:1.

Результаты

Предварительные раунды

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 143 Эльфи Бёрден
 141, 115, 110 Сяо Годун
 137 Том Форд
 135, 113, 105 Джадд Трамп
 134 Джейми Джонс
 131, 103 Рики Уолден
 128 Стюарт Бинэм
 128 Фергал О'Брайен
 125 Дэвид Гилберт
 124 Марко Фу
 123 Майкл Холт
 114, 113, 103 Нил Робертсон

 114 Грэм Дотт
 112 Майкл Уэсли
 109 Адитъя Мехта
 107 Доминик Дэйл
 107 Чэнь Чже
 106 Шон Мёрфи
 104 Рори Маклауд
 103 Марк Джойс
 100 Марк Дэвис
 100 Пол Дэвисон
 100 Каспер Филипяк
 100 Джо Перри

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о 6-м этапе PTC 2011/12 на World Snooker 

Players Tour Championship
2011 год в снукере